Чепца — железнодорожная станция Пермского отделения Свердловской железной дороги  России. Расположена на территории села Чепца Кезского района Удмуртской Республики. Западнее проходит граница с Горьковской железной дорогой.

В 2008 — 2010 годах была проведена реконструкция станции, были удлинены четыре пути для приёма поездов повышенной длины (до 95 условных вагонов).

Дальнее следование по станции

Примечания 

Станции Кировского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Удмуртии
Стыковые междудорожные станции